Новолетниковское муниципальное образование — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в Зиминском районе Иркутской области России.

Бывший административный центр — посёлок Новолетники.

История 
Законом Иркутской области о преобразовании Новолетниковского и Масляногорского муниципальных образований Зиминского района Иркутской области и о внесении изменений в Закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Зиминского района Иркутской области» от 13 ноября 2019 года муниципальное образование включено в состав Масляногорского муниципального образования с сохранением прежних внешних границ. Закон вступил в силу с 20 ноября 2018 года

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 504 человека, в том числе 240 мужчин и 264 женщины.

Населенные пункты 
В состав муниципального образования входили населенные пункты
 Новолетники
 Успенский 3-й
Исчезнувшие населённые пункты:
 Буинский
 Виноградовск
 Григорьевск
 Кармановский
 Михайловский

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Зиминского района
Упразднённые сельские поселения Иркутской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году